Claudio Batista dos Santos (ur. 19 kwietnia 1967) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika. W 1997 występował w klubie Cerezo Osaka.

Bibliografia 

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1967
Piłkarze Cerezo Osaka